Serija Zločinački umovi: Preko granice je počela sa emitovanjem 16. marta 2016. godine. Serija se završila nakon dve sezone 17. maja 2017. godine.

Serija Zločinački umovi: Preko granice broji 2 sezone i 26 epizoda.

Pregled

Epizode

Uvod (2015)

Sezona 1 (2016) 

Geri Sajnajs, Alana De La Garza, Danijal Heni, Tajler DŽejms Vilijams i Ani Famki ulaze u glavnu postavu.

Sezona 2 (2017) 
Zločinački umovi: Preko granice (sezona 2)

Злочиначки умови: Преко границе